Naples au baiser de feu est le titre de plusieurs œuvres :

Littérature 
 Naples au baiser de feu, roman français d'Auguste Bailly publié en 1924.

Cinéma 
 Naples au baiser de feu, film français réalisé par Serge Nadejdine, sorti en 1925 ;
 Naples au baiser de feu, film français réalisé par Augusto Genina, sorti en 1937.

Opérette 
 Naples au baiser de feu, opérette française, adaptation pour la scène par Marc Cab, Henri Varna et René Richard, du film d'Augusto Genina, interprété en 1937 par Tino Rossi. La musique du film est signée Vincent Scotto, les auteurs sont Emile Audiffred et Jean Rodor. La musique de l'opérette est du compositeur italien Renato Rascel.